Ruuth ist der Familienname folgender Personen: 

 Anders Ruuth (1926–2011), schwedischer Theologieprofessor und Pastor
 Eric Ruuth (1746–1820), schwedischer Generalgouverneur von Schwedisch-Pommern und Rügen